Кінтела () — португальська власна назва.

Топоніми

Кінтела-де-Лампасаш — парафія.